Prva crnogorska fudbalska liga 2017/2018 var den 12:e säsongen av Montenegros högstaliga i fotboll. Ligan hade till skillnad från föregående säsong fått antalet lag sänkt, från 12 till 10, samt att antalet matcher utökades från 33 till 36. Sutjeska Nikšić vann ligan

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Kvalspel

Anmärkningslista

Källor
 Uefa.com
 Soccerway.com

2017 i Montenegro
2018 i Montenegro
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018